Сен-Крик () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Колонь. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32372.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 38 км западнее Тулузы, в 34 км к востоку от Оша.

По территории коммуны протекают реки  и Аркадеш (). На юго-востоке расположено озеро Ту-Сен-Крик ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 262 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 160 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 130 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 81,3 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 130 активных жителей работали 125 человек (63 мужчины и 62 женщины), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 30 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер